Arnold Daniël Hermannus Fockema Andreae (1875-1960), vicepresident van het Gerechtshof Arnhem, zoon van S.J. Fockema Andreae sr.
 Joachimus Pieter Fockema Andreae (1879-1949), burgemeester van Utrecht en Commissaris van de Koningin in Groningen, zoon van S.J. Fockema Andreae sr.
 Willem Hendrik Fockema Andreae (1909-1996), Nederlands politicus, zoon van A.D.H. Fockema Andreae
 Sybrandus Johannes Fockema Andreae (1844-1921), hoogleraar oudvaderlands recht te Leiden
 Sijbrandus Johannes Fockema Andreae (1904-1968), rechtshistoricus, zoon van A.D.H. Fockema Andreae